Quejigueta puede referirse a:

 el nombre común de la planta Quercus lusitanica; o
 el nombre común de la planta Quercus fruticosa; o
 el nombre común de la planta Quercus humilis.